

Geografia
 Doss – comunità non incorporata del Texas
 Doss – comunità non incorporata del Missouri
 Doss Trento –  collina sulla destra idrografica del fiume Adige a Trento

Persone
 Tandon Doss –  giocatore di football americano statunitense
 Nannie Doss –  serial killer statunitense